Animal Behaviour steht für:

 Animal Behaviour (Film), kanadischer Zeichentrick-Kurzfilm von Alison Snowden und David Fine (2018)
 Animal Behaviour (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift